Feria kan syfta på:

 Feria (tvåvingesläkte)
 Feria (kommun)  – en kommun i Spanien
 Feria (kommunhuvudort) – huvudort i kommunen